Руптура у медицини, означава пробијање, распрснуће, раскид, () неког органа у организму човека. Карактерише се траумом изазваним прекидом континуитета ткива неког органа, који настаје као последица непосредног или посредног деловања механичке силе.

Ову повреду треба разликовати од перфорације, код које такође постоји пробијање или прекид континуитета ткива неког органа, али су промене настале као последица ресорбовања ткива запаљењем а не трауме-повреде.

Најчешће руптуре органа

Извори

Спољашње везе 

Медицински појмови